Indonesië
 Sipispis (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Sipispis (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra